Купина:

 Ку́пина або Купина́ — горбик на луці чи болоті, порослий травою або мохом.
 Купина́ — рід рослин з родини Холодкових
 Ку́пина — село в Україні, Ічнянському районі Чернігівської області
 Купи́на (рідко) — те саме, що купа
 Купина́ (застаріле) — кущ
 Купина — алгоритм криптографічного перетворення інформації, криптографічна геш-функція

Див. також 
 Неопалима купина

Джерела